A vietnámi szó jelentései:
vietnámi: Vietnám lakója
vietnámi: a viet (kinh) nép tagja
vietnámi: a vietnámi nyelv

Kapcsolódó szócikkek 
Vietnám
vietnámi háború